Legionar se poate referi la:
 Legionar - soldat care făcea parte dintr-o legiune romană
 Legionar - membru sau simpatizant al organizației Mișcarea Legionară din România interbelică

Vezi și
 Legionarul (film)
 Corpul de Legionari români din Bucovina